Le Grand Canal à Venise

 Le Grand Canal, est le principal canal de Venise.

Le Grand Canal à Venise est le titre de plusieurs tableaux :
 Le Grand Canal à Venise est un tableau peint par Bernardo Bellotto vers 1736 et 1740, conservé au musée des beaux-arts de Lyon à Lyon.
 Le Grand Canal à Venise est un tableau peint par Édouard Manet en 1874, conservé à San Francisco, États-Unis.
 Le Grand Canal à Venise est un tableau peint par Paul Signac en 1905, conservé au musée d'art de Toledo à Toledo, Ohio, États-Unis.